Amerikai Egyesült Államok
 Alfred (Észak-Dakota)
 Alfred (város, Maine)
 Alfred (statisztikai település, Maine)
 Alfred (város, New York)
 Alfred (falu, New York)
 Alfred (Texas)
Egyéb
Alfréd, keresztnév